Мелена может означать:

 Мелена — чёрный полужидкий стул.
  () — в греческой мифологии одна из корикийских нимф.
 Мелена-дель-Сур — муниципалитет и город на Кубе.
 Гуира-де-Мелена — муниципалитет и город на Кубе.
 Мелена, Хосе — испанский лингвист баскского происхождения, специалист по микенологии.

См. также 
 Малена
 Малина (значения)
 Мелина
 Милена
 Молина